Агуэ́ро () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Уэска. Занимает площадь 94.16 км². Население — 164 человека (на 2010 год). Расстояние — 43 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 CAI Aragón-Agüero 
 Románico Aragonés: Santiago de Agüero 

Муниципалитеты Уэски